Комплиме́нт (от  — приветствие, поздравление):

 Комплимент — форма похвалы, выражение одобрения, уважения, признания или восхищения.
 Комплимент — традиционный поклон артиста по окончании номера и в ответ на вызовы зрителей (преимущественно в цирке).
 Комплимент или комплемент — бесплатное угощение от шеф-повара

Примечания